Махин (Махина) — русская фамилия и топоним:

Махин 
 Махин, Иосиф Иванович (1909—1973) — советский спортсмен и тренер.
 Махин, Фёдор Евдокимович (1882—1945) — русский офицер, участник Первой мировой и Гражданской войн.

Махина 
 Махина, Антонина Викторовна (более известна под фамилией Зеликович; род. 1958) — советская и российская гребчиха.
 Махина, Юлия Яковлевна (1850—1902) — оперная певица, вокальный педагог.

Топоним 
 Махин — хутор, Аксайский район Ростовской области.

См. также 
 Сьерра-Махина — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Хаэн в составе автономного сообщества Андалусия.
 Махнин
 Махно